31-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві з 7 по 31 травня 1962 року.

Загальна інформація про турнір 
Крім, чотириразових чемпіонів України Юхима Геллера та Анатолія Банника, звання чемпіона України 1962 року виборювали практично всі провідні українські шахісти, у тому числі 16-річний одесит Володимир Тукмаков та 15-річний представник Івано-Франківська Віктор Адлер.

Фінальний турнір проходив за коловою системою за участі 18 шахістів.

Фаворитом турніру вважався Леонід Штейн, який незадовго до цього завоював звання гросмейстера на міжзональному турнірі, що проходив в Стокгольмі. Основна боротьба за першість розгорнулася між ним та Едуардом Гуфельдом, які почергово лідирували протягом турніру, і не програвши жодної партії суттєво відірвалися від переслідувачів. Та все ж, на фініші турніру Леонід Штейн зумів випередити Гуфельда на ½ очка, і з результатом 13½ очок з 17 можливих (+10-0=7) вдруге став чемпіоном України. Набравши 11½ очок бронзовим призером став Юрій Сахаров, торішній чемпіон Юрій Коц посів 4 місце (11 очок).

Норму майстра спорту за підсумками турніру виконав Володимир Тукмаков.

Зі 153 зіграних на турнірі партій — 95 закінчилися перемогою однієї зі сторін (62,1%), внічию завершилися 58 партій.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Література 
 «Шахматный ежегодник 1962» стор.190-191

Посилання 
 Таблиця чемпіонату 
 Всі партії чемпіонату України

1962 у шахах‎
1962 в Україні
Травень 1962
Чемпіонати УРСР із шахів